Khed (Satara), een plaats in de Indiase deelstaat Maharashtra;
Khed (Ratnagiri), een plaats in de Indiase deelstaat Maharashtra.